Кубок Либертадорес 1972 — 13-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Индепендьенте».

Четвертьфиналы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1972 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1972 на Торсиде
 Кубок Либертадорес 1972 на сайте www.copalibertadores.ru

Футбол в Южной Америке в 1972 году
1972